СМ-6:
 СМ-6 («самоходная модель») — советский экспериментальный экраноплан (1972 год).
 СМ-6 — опытная модификация самолёта МиГ-19, предназначенная для испытания ракет К-6 и К-7.